Сигнак — село в Казахстані;
 Сигнак — село в Ходжалинському районі Азербайджану.